

Pessoas 
 Vasil Levski

Localidades 

 Levski (Pleven)
 Levski (Pazardzhik)

Desambiguação